Киндим () —  популярный бразильский запеченный десерт, приготовленный в основном из сахара, яичных желтков и молотого кокоса. Десерт имеет консистенцию очень густого крема, блестящую поверхность и интенсивно-жёлтый цвет. Обычно киндим готовится в порционных формочках, но может быть приготовлен и в большой форме и подаваться ломтиками. Такая версия носит название quindão.

Обильное употребление яичных желтков характерно для многих португальских сладостей. Их сочетание с кокосом и сахаром, вероятно, было создано африканскими рабами в 17 веке на северо-востоке Бразилии, где кокосы были в изобилии, а производство сахара из сахарного тростника было основной отраслью промышленности. В связи с этим существует версия, что название киндим происходит из языков банту.

См. также 

 Бриза-ду-Лиш

Литература 
 Lopes, Nei (1996). Novo dicionário banto do Brasil: contendo mais de 250 propostas etmológicas acolhidas pelo dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Pallas. p. 217.
 Fundamentos de panificação e confeitaria. São Paulo: SENAI-SP Editora. 2016. p. 54. ISBN 9788583933298.
 John T. Schneider (1991). Dictionary of African Borrowings in Brazilian Portuguese. Buske Verlag. p. 254.
 Lobato, Monteiro. Quindim - Um Doce de Rinoceronte. Rio de Janeiro: Globo. ISBN 9788525037602.

Бразильские десерты